Istin kan syfta på följande platser:

Iran 

 Abūyesān, ort, Khorasan, 
 Īstīn, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar